Collonges este denumirea câtorva localități:

Franța

 Collonges, o comună din departamentul Ain

 Collonges-au-Mont-d'Or, o comună din departamentul Rhône
 Collonges-la-Rouge, o comună din departamentul Corrèze
 Collonges-lès-Bévy, o comună din departamentul Côte-d'Or
 Collonges-lès-Premières, o comună din departamentul Côte-d'Or
 Collonges-sous-Salève, o comună din departamentul Haute-Savoie

Elveția

 Collonges, o comună din cantonul Valais